Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Philadelphia 1975, facente parte del Virginia Slims Circuit 1975, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Chris Evert 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Billie Jean King (semifinali)
 Chris Evert (finale)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)

 Virginia Wade (Campionessa)
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Philadelphia 1975